

Geografia
Daugherty (Pennsylvania), Pennsylvania
Dougherty (Texas), Texas

Persone
Billy Joe Daugherty (1952-2009),
Brad Daugherty (cestista), giocatore di pallacanestro statunitense
Brad Daugherty, giocatore di poker, statunitense
Christi Daugherty, giornalista statunitense
Derri Daugherty, 
Duffy Daugherty, allenatore di football americano
George Daugherty, 
Harry Micajah Daugherty, politico statunitense
Herschel Daugherty, attore statunitense
James Daugherty, scrittore statunitense
James Alexander Daugherty, politico
Michael Daugherty, compositore
Lyndsie R. Daugherty, scrittore